Небесное озеро — название озёр:

 Небесное озеро — также Тиберкуль.
 Небесное озеро — также Чхонджи.